«Старший сын» — комедия в двух действиях Александра Вампилова, написанная в 1967 году.

История создания 
Самые ранние записи Вампилова, относящиеся к пьесе «Старший сын», датируются 1964 годом: название — «Мир в доме Сарафанова», будущие персонажи: Сарафанов Андрей Григорьевич — полковник в отставке, Эмма — его дочь, Вася — его сын, десятиклассник, Забродин — студент на каникулах, Кемеровская — машинистка, Чистяков — инженер.

Ещё раньше в записных книжках Вампилова упомянуты имена и характеристики будущих персонажей, отличные от конечного варианта: Николай Забродин — студент на каникулах, физик (22 года), босяк и нонконформист (озлоблен). Алексей Николаевич Сарафанов — настройщик (старше 50 лет), добряк, жизнелюб, всё понял и всё простил, мягкий человек. Любит работу. Оленька Сарафанова — девушка, пробивающаяся на сцену. Трезва, холодна, но мила и так далее. Грета Комаровская — женщина, которая ждёт случая, секретарь-машинистка. Васенька Сарафанов — инфант, начинающий забулдыга, за спиной два первых курса. Юрий Чистяков — инженер, человек с московской пропиской, жених Оленьки.
     
Первый вариант пьесы был создан в 1965 году и опубликован отрывками под названием «Женихи» 20 мая 1965 года в газете «Советская молодёжь». В 1967 году пьеса носит название «Предместье» и в 1968 году печатается в альманахе «Ангара».

В 1970 году Вампилов дорабатывает пьесу для издательства «Искусство», где «Старший сын» вышел отдельным изданием.
     
Драматург Алексей Симуков сохранил письмо Вампилова, в котором тот разъясняет действия Бусыгина:
«…В самом начале… (когда ему кажется, что Сарафанов отправился прелюбодействовать) он (Бусыгин) и не думает о встрече с ним, он уклоняется от этой встречи, а встретившись, не обманывает Сарафанова просто так, из злого хулиганства, а, скорее, поступает как моралист в некотором роде. Почему бы этому (отцу) слегка не пострадать за того (отца Бусыгина)? Во-первых, обманув Сарафанова, он всё время тяготится этим обманом, и не только потому, что — Нина, но и перед Сарафановым у него прямо-таки угрызения совести. Впоследствии, когда положение мнимого сына сменяется положением любимого брата — центральной ситуацией пьесы, обман Бусыгина поворачивается против него, он приобретает новый смысл и, на мой взгляд, выглядит совсем уже безобидным»

Персонажи 
 Владимир Бусыгин — 21 год, студент мединститута, «старший сын» Сарафанова
 Семён Севостьянов (Сильва) — торговый агент
 Андрей Григорьевич Сарафанов — 55 лет, музыкант-кларнетист, играет в клубе железнодорожников
 Нина — 19 лет, дочь Сарафанова
 Васенька — 15 лет, десятиклассник, сын Сарафанова
 Михаил Кудимов — курсант лётного училища, жених Нины
 Наталья Макарская — 25 лет, секретарь суда, возлюбленная Васеньки
 Две подруги из Ново-Мыльниково
 Сосед Сарафановых

Сюжет 
Холодным весенним вечером Бусыгин и Сильва, только что познакомившиеся в кафе, провожают до дома подруг, рассчитывая на продолжение отношений. Однако у самого дома девушки дают им от ворот поворот — и молодые люди, поняв, что опоздали на электричку в город, ищут ночлег, но — «никто не открывает. Боятся». Случайно они видят выходящего из дома Сарафанова, слышат его имя и решают воспользоваться этим: зайти в его квартиру, представившись знакомыми, и, хотя бы, погреться. Однако в разговоре с Васенькой, сыном Сарафанова, Сильва неожиданно сообщает, что Бусыгин — его брат и сын Сарафанова. Вернувшийся Сарафанов принимает эту историю за чистую монету: в 1945 году у него был роман с девушкой из Чернигова, и теперь ему хочется верить, что Володя действительно его сын.Утром друзья пытаются бежать из гостеприимного дома, но Бусыгин чувствует себя обманщиком: «Не дай-то Бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову» — и, когда Сарафанов вручает ему семейную реликвию — серебряную табакерку, которая всегда передавалась старшему сыну, — он решает остаться.

Так у Бусыгина появляются «отец», «брат» и «сестра» (Сарафанов воспитал их один), и ему приходится подключиться к решению семейных проблем. Младший брат, 10-классник Васенька, влюблён в соседку — 25-летнюю Макарскую, секретаря в суде, но она смеётся над его чувствами, и Васенька хочет бежать из дома; Бусыгину удаётся уговорить его остаться. Сильва, которому Макарская понравилась, заигрывает с ней, и взбешенный Васенька поджигает дом изменницы. Макарская изумлена: она не ожидала от соседа такого поступка и теперь готова отнестись к нему серьёзно.

Параллельно развивается и вторая любовная история: Бусыгин влюбляется в свою новообретённую «сестру», но она собирается выйти замуж за курсанта-лётчика и уехать с ним на Сахалин. Нина и Бусыгин чувствуют взаимную симпатию, и оба жалеют, что оказались «родственниками». Не выдержав, Бусыгин разоблачает себя, признаваясь при этом Сарафанову: «Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын». «Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном», — отвечает ему Сарафанов, и Бусыгин остаётся в их доме.

Критика о пьесе 
Марк Липовецкий: Проходимец Бусыгин в буквальном смысле становится надеждой и опорой разваливающегося дома. За идею старшего сына как за соломинку хватаются Сарафанов и его дети… И Бусыгин внезапно чувствует себя ответственным, это выражается в том, что он не только длит затеянный Сильвой обман, но и становится участником внутрисемейных обманов. Маска, роль, заведомо неправдивая, неожиданно отвечает внутренней потребности Бусыгина быть кому-то нужным, принадлежать дому, быть любимым, быть членом семьи.

Владимир Клименко: Вампилов постепенно и ненавязчиво подводит нас к мысли, что родство людей по духу важнее родственных уз, а отзывчивость сердца — главнейшее человеческое достоинство… Душа Бусыгина преображается под влиянием встречи с Сарафановым. Немолодой музыкант, неудачник и «блаженный», по мнению бросившей его жены, на самом деле являет собой вместилище лучших чувств.

Театральные постановки

Первая постановка 
Премьера состоялась 18 ноября 1969 года в Иркутском драматическом театре, режиссёр В. Симоновский. В создании спектакля участвовал и сам драматург Александр Вампилов.

Первые исполнители:

 Алексей Исаченко — Владимир Бусыгин
 Тамара Панасюк — Наталья
 Геннадий Марченко — Васенька Сарафанов
 Аркадий Тишин — Сарафанов
 Валерий Алексеев — Сильва
 Георгий Шипунов — Кудимов

Спектакль был в репертуаре театра 11 лет (218 спектаклей).

Известные постановки 
 1970 — Ленинградский областной театр драмы и комедии, режиссёр Е. Падве, художник Э. Кочергин (под названием «Свидания в предместье»)
 1971 — Рижский ТЮЗ.
 1972 — Театр им. М. Н. Ермоловой, режиссёр Г. Косюков
 1983 — опера «Старший сын», композитор Г. И. Гладков, Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
 1992 — Театр без декораций
 2002 — Театр на Покровке п/р Сергея Арцибашева
 2005 — Екатеринбургский государственный академический театр драмы
 2006 — Тульский академический театр драмы, режиссёр Александр Клоков
 2007 — Театр Гешер, режиссёр Лена Крейндлина
 2008 — Московский театр-студия п/р Олега Табакова, режиссёр Константин Богомолов
 Театр на Таганке, режиссёр Юрий Погребничко
 2010 — Санкт-Петербургский театр «Мастерская», режиссёр Григорий Козлов
2010 — Пермский театр юного зрителя, Режиссёр-постановщик– народный артист России Михаил Скоморохов 
 2011 — Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина, режиссёр Никита Рак, режиссёр-постановщик Олег Рыбкин
 2012 — Национальный молодёжный театр РБ им. М.Карима, режиссёр Ильнур Муллабаев
 2012 — Театральная компания «Свободная сцена», режиссёр Павел Сафонов
 2012 — Киевский академический драматический Театр на Подоле. Режиссёр-постановщик — Игорь Волков, художник-постановщик — Сергей Нагорный, художник по костюмам — Нина Руденко, музыкальное оформление — Владимир Борисов
 2012 — Театр для детей и молодёжи (г. Кемерово), режиссёр-постановщик Алексей Курганов.
 2014 — Русский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова (г. Алматы, Казахстан), режиссёр-постановщик Дмитрий Скирта.
 2015 — Томский ТЮЗ, режиссёр Андрей Шляпин.
 2015  — Московский драматический театр «Сфера», режиссёр-постановщик Александр Коршунов
 2016 — Воронежский дом актёра, режиссёр — Александр Тарасов.
 2017 — Дзержинский театр драмы, режиссёр — Андрей Подскрёбкин.
 2017 — Кировский драматический театр им. С. М. Кирова — режиссёр Константин Солдатов.
 2017 — Молодежный театр Алтая им. В. С. Золотухина, режиссер — Алексей Бурдыко.
 2018 — Новокуйбышевский театр-студия «Грань», режиссер Денис Бокурадзе.
2018 — Челябинский театр драмы имени Наума Орлова.
 2018 — Русский драматический театр "Мастеровые" г. Набережные Челны,  режиссер Денис Хуснияров.
 2020 — Жамбылский областной русский драматический театр, (г.Тараз, Казахстан), режиссер Барзу Абдураззаков.
2020 — Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, (г. Кострома), режиссер Сергей Кузьмич
2022 — Омский молодежный театр "Третий круг", режиссер Флора Бабаджанян

Экранизации 
 1973 — «Старший сын» ("Az elsőszülött"), фильм телевидения Венгрии. Режиссер Иштван Хорвай, в ролях: Шандор Лукач — Владимир Бусыгин, Андраш Керн — Сильва, Камилл Фелеки — Серафимов Андрей Григорьевич, Марта Эгри — Нина, Ласло Фельфёльди — Васенька, Илона Береш — Макарская, Петер Балаж — Кудимов.
 1975 — «Старший сын» — режиссёр Виталий Мельников, в ролях Евгений Леонов — Андрей Григорьевич Сарафанов, Наталья Егорова — Нина Сарафанова, Владимир Изотов — Васенька Сарафанов, Николай Караченцов — Владимир Бусыгин, Михаил Боярский — Сильва (Семён Севостьянов), Светлана Крючкова — Наталья.
 2006 — «Старший сын» — режиссёр Марюс Вайсберг, в ролях Раде Шербеджия — Макс (Андрей Григорьевич) Сарафанов, Лили Собески — Лолита (Нина Сарафанова), Рейли МакКлендон — Никита (Васенька) Сарафанов, Шейн Уэст — Бо (Владимир Бусыгин), Эрик Бальфур — Скип (Сильва), Реджина Холл — Сьюзен (Наталья).

Источники 
 Т. Глазкова
 Клименко В. Жажда добра. Заметки о творчестве Александра Вампилова.
 Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Александр Вампилов // Современная русская литература. М., 2001. Книга вторая: 70-е годы. С. 184—194
 Липовецкий М. Н. Маска, дикость, рок (перечитывая Вампилова) // Литература. 2001. № 2.
 Сушков Б. Ф. Александр Вампилов. М., 1989, с. 84-126

Примечания

Ссылки 
 Текст пьесы на lib.ru
 Областная газета. Воспоминания актёров, игравших в первой постановке «Старшего сына» в Иркутске

Пьесы Александра Вампилова
Пьесы 1967 года
Пьесы СССР
Пьесы на русском языке
Пьесы России